Ла-Шапе́ль-Монморо́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південь від Парижа, 120 км на північний схід від Бордо, 30 км на північ від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Ла-Шапель-Монморо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Монморо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь